Pierre Loison (1816-1886), sculpteur français
 Pierre Loison (1902-1975), homme politique français